Суру:

 Суру — деревня на севере Эстонии в волости Куусалу, уезд Харьюмаа.
 Суру — болото на севере Эстонии в волости Куусалу, уезд Харьюмаа.
 Суру — долина в Ладакхе в штате Джамму и Кашмир.
 Суру — река в Джамму и Кашмире.
 Суру — одна из 45 провинций Буркина-Фасо. Входит в состав региона Букле-ду-Мухун.